Campus Drie Eiken, de benaming van een van de campussen van de Universiteit Antwerpen
 Club Deportivo Espagnol Bordeaux, een voormalige Frans-Baskische voetbalclub
 Common Desktop Environment, een desktopomgeving voor Unix, populair in de jaren 90
 CDE, een muziekschool voor volwassenen (volwassenenonderwijs) in Edegem (Antwerpen)